Inngigissoq bezeichnet:
 Inngigissoq (Berg, Ilulissat, mittig), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Inngigissoq (Berg, Ilulissat, nördlich), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Inngigissoq (Berg, Ilulissat, südlich), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Inngigissoq (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Inngigissoq (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Inngigissoq (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland